Bursa är ett släkte av snäckor. Bursa ingår i familjen Bursidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor